Subur bezeichnet:

 als alternativer Name Pelican Island (Torres Strait), eine der Bellevue-Inseln
 Subur (Hispania), eine antike Stadt in Hispania Tarraconensis